(1857-1955) est un général britannique.
  (1907-1975) est un amiral britannique.
 Crispin Bonham-Carter (1969- ) est un acteur et un directeur de théâtre anglais.
  (1870-1956) est un avocat britannique.
  (1960-) est un banquier britannique.
 Helena Bonham Carter (1966- ) est une actrice anglaise.
  (1882-1953) est un officier britannique.
 Jane Bonham Carter (1957) est une femme politique britannique.
 John Bonham-Carter est un homme politique britannique.
 John Bonham-Carter est un homme politique britannique.
 Laura Grimond née Laura Bonham Carter est une femme politique britannique.
  (1858-1927) est un joueur de cricket britannique.
  (1922-1994) est un homme politique britannique.
 Maurice Bonham Carter (1880-1960) est un homme politique britannique.
 Raymond Bonham Carter (1929-2004) est un banquier britannique.
 Stuart Bonham Carter (1889-1972) est un amiral britannique.
  (1913-2007), écrivain britannique.
 Violet Bonham Carter (1887-1969) est une femme politique britannique.

Voir aussi 
 
 

Patronyme anglais